Amerikai Egyesült Államok
Niskayuna (statisztikai település, New York)
Niskayuna (város, New York)